Pirates est le titre de plusieurs films.

Titre exact 
 Pirates est un film de Roman Polanski sorti en 1986.
 Pirates est un court métrage de la série Tales from Wales réalisés par Julian Richards en 1987
 Pirates est un film pornographique sorti en 2005. 
 Pirates 2 : La Vengeance de Stagnetti est un film pornographique, suite du précédent, sorti en 2008.

Autres titres 
 Le Pirate est un film de Vincente Minnelli sorti en 1948.
 Barbe-Noire, le pirate est un film américain de Raoul Walsh sorti en 1952.
 La Fiancée du pirate est un film de Nelly Kaplan sorti en 1969.
 Le Pirate (Da hai dao) de Chang Cheh, Pao Hsueh-li et Wu Ma sorti en 1973;
 La Pirate est un film de Jacques Doillon sorti en 1984.
 Les Pirates de la Silicon Valley est un téléfilm américain de Martyn Burke réalisé en 1999.
 Pirates des Caraïbes, série de quatre films :
 Pirates des Caraïbes : La Malédiction du Black Pearl est un film de Gore Verbinski sorti en 2003 ;
 Pirates des Caraïbes : Le Secret du coffre maudit est un film de Gore Verbinski sorti en 2006 ;
 Pirates des Caraïbes : Jusqu'au bout du monde est un film de Gore Verbinski sorti en 2007 ;
 Pirates des Caraïbes : La Fontaine de jouvence est un film de Rob Marshall sorti en 2011 ;
 Les Pirates ! Bons à rien, mauvais en tout est un film d'animation de Peter Lord et Jeff Newitt sorti en 2012.